Чернолихов (от ) — русская фамилия.

 Чернолихов Александр Ефставьевич — тульский оружейник, конструктор казачьей трёхлинейной винтовки образца 1860.
 Чернолихов Анатолий Сергеевич (1933-2010) — инженер-конструктор агропромышленных машин, соавтор справочников «Оборудование зерноперерабатывающих предприятий», «Справочник по оборудованию зерноперерабатывающих предприятий» и т. д.